Пьетро Гульельми:
 Гульельми, Пьетро Алессандро (1728—1804) — итальянский композитор и капельмейстер.
 Гульельми, Пьетро Карло (1763—1817) — итальянский композитор.